Маттиони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Маттиони, Фелипе (род. 1988) — бразильский футболист.
 Маттиони, Антонио (1880—1961) — итальянский инженер.
 Маттиони, Луиджи (1914—1961) — итальянский архитектор